L'éparchie de Hum-Herzégovine et du littoral (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin : ) est une éparchie, c'est-à-dire une circonscription de l'Église orthodoxe serbe. Elle est située en Bosnie-Herzégovine et, partiellement, en Croatie et au Monténégro ; son siège se trouve à Mostar. En 2006, elle est administrée par l'évêque Grigorije.

Histoire

Métropolites et évêques

Territoire et subdivisions 
L'éparchie de Hum-Herzégovine et du littoral compte 2 archidiaconés (), eux-mêmes subdivisés en 10 municipalités ecclésiastiques () et 34 paroisses ().

Archidiaconé de Mostar-Nevesinje

Archidiaconé de Trebinje-Dubrovac

Monastères 
L'éparchie de Hum-Herzégovine et du littoral abrite les monastères suivants :

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Grigorije Durić
 Église orthodoxe serbe
 Religion en Bosnie-Herzégovine

Lien externe 
  Site officiel

Hum-Herzegovine
 
Fondation en 1219
Mostar